Лісору́бна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України та Росії.

Лісорубна вулиця — вулиця в місті Київ.

Лісорубна вулиця — вулиця в місті Виборг Ленінградської області.
 Лісорубна вулиця — вулиця в місті Нижній Новгород.

Вулиці